Il doppio del torneo di tennis BH Tennis Open International Cup 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Lesley Joseph e Aleksandar Vlaski che hanno battuto in finale Juan Martín del Potro e Máximo González 7-68, 6-4.

Teste di serie 

 Marcos Daniel /  Santiago González (semifinali)
 Brian Dabul /  André Sá (primo turno)

 Franco Ferreiro /  Marcelo Melo (primo turno)
 Goran Dragicevic /  Mirko Pehar (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BH Tennis Open International Cup 2005